Belovskij rajon 
 Belovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kemerovo
 Belovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kursk